Apertura – in architettura, termine che indica una finestra o una porta
 Apertura – in telecomunicazioni, parametro di un'antenna
 Apertura – concetto della morfologia matematica
 Apertura alare – in biologia e in aeronautica, la distanza tra le estremità delle ali
Apertura della successione – nel diritto, atto correlato con la successione
Apertura – in ottica

Ottica e fotografia 
 Apertura numerica – in ottica, parametro che indica il massimo angolo utile al sistema (obiettivo, condensatore ottico o altro) per ricevere o emettere luce
 Apertura – in fotografia, la regolazione del diaframma

Economia 
 Asta di apertura – operazione finanziaria
 Apertura di credito in conto bancario – in tecnica bancaria, contratto tra banca e cliente

Sport 
 Campionato di Apertura – fase di alcuni campionati di calcio
 Mediano d'apertura – ruolo del rugby
Apertura – serie di mosse dell'inizio di una partita di scacchi

Altri progetti